België was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. Het was de dertiende deelname voor het land. Roberto Martínez was de bondscoach. België werd in de halve finale uitgeschakeld door Frankrijk en bereikte de derde plaats door in de troostfinale Engeland te verslaan. Dit was het beste resultaat ooit voor de Belgen op een WK.

Kwalificatie 

 
België begon op 6 september 2016 in groep H aan de kwalificatie voor het wereldkampioenschap. In het eerste duel, een uitwedstrijd tegen Cyprus, kwamen de Belgen al na 13 minuten op voorsprong via Romelu Lukaku. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd diepten Lukaku en Yannick Carrasco de scoren verder uit tot 0–3.

In de tweede wedstrijd mocht België het opnemen tegen Bosnië en Herzegovina, een van de sterkere landen uit de groep. De Rode Duivels wonnen het belangrijke duel overtuigend met 4–0. Via een eigen doelpunt van verdediger Emir Spahić en een treffer van Eden Hazard kwamen de Belgen na iets minder dan een half uur 2–0 voor. In de tweede helft verlengde Toby Alderweireld een hoekschop met een hakje in doel en scoorde Romelu Lukaku met een afgeweken schot zijn derde kwalificatiedoelpunt in twee wedstrijden. Drie dagen later, op 10 oktober 2016, won België ook makkelijk van Gibraltar. De Rode Duivels blikten de dwergstaat met 0–6 in. Christian Benteke scoorde in dat duel een hattrick. Door de zege stond België net als Griekenland met negen punten aan de leiding in de groep.

Op 13 november 2016 namen de Duivels in de rangschikking voor het eerst afstand van de Grieken. Het team van bondscoach Roberto Martínez won in het Koning Boudewijnstadion opnieuw met ruime cijfers. Estland werd met 8–1 ingeblikt; Dries Mertens en Romelu Lukaku waren met elk twee doelpunten de uitblinkers. Doordat Griekenland diezelfde dag niet kon winnen van Bosnië en Herzegovina kwamen de Belgen alleen aan de leiding.

Op 25 maart 2017 volgde het eerste duel tegen de Grieken. België, dat zonder titularissen Kevin De Bruyne en Eden Hazard speelde, had het in Brussel moeilijk tegen de zeer defensieve Grieken, die bovendien net na de rust op voorsprong kwamen via spits Konstantinos Mitroglou. België ging de hele tweede helft op zoek naar een gelijkmaker. Na 65 minuten werd middenvelder Panagiotis Tachtsidis uitgesloten met een tweede gele kaart maar ook met tien spelers bleven de Grieken overeind. Pas in de slotminuten kon Romelu Lukaku de score weer in evenwicht brengen. Hij controleerde een voorzet van Mertens met de borst en trapte de bal in de draai binnen. In de toegevoegde tijd vielen de Grieken nog met negen spelers na een tweede gele kaart voor verdediger Giorgos Tzavelas.

Op 9 juni 2017 gingen de Duivels op bezoek bij Estland. België domineerde de wedstrijd en kwam na een half uur via Mertens op voorsprong. Net voor de rust kreeg de Estse middenvelder Artjom Dmitrijev een rode kaart voor een tackle op Marouane Fellaini. Na de rust diepte Nacer Chadli de score verder uit (0–2). Op 31 augustus 2017 wonnen de Rode Duivels op Sclessin met 9–0 van Gibraltar, ondanks de uitsluiting van Axel Witsel in de eerste helft. Zowel Thomas Meunier als Romelu Lukaku scoorde in dat duel een hattrick. Het was een van de grootste overwinningen ooit van de Belgische nationale ploeg. Het record van tien doelpunten dat op 28 februari 2001 in de wedstrijd België-San Marino (10–1) gevestigd was, werd net niet geëvenaard.

Op 3 september 2017 volgde de belangrijke uitwedstrijd tegen Griekenland. De Rode Duivels hadden het ook in Athene moeilijk tegen de defensief georganiseerde Grieken. Jan Vertonghen bracht de Belgen na 70 minuten via een afstandsschot op voorsprong. Slechts enkele minuten later maakte Zeca opnieuw gelijk, maar ook dat duurde niet lang want een minuut later kopte Romelu Lukaku de Belgen opnieuw op voorsprong (1–2). De Grieken konden nadien niet meer scoren, waardoor België het eerste land uit Europa werd dat zich voor het WK wist te kwalificeren.

In oktober 2017 speelden de Duivels hun laatste twee kwalificatiewedstrijden. Groepswinst stond niet meer op het spel, maar er konden wel nog belangrijke punten veroverd worden met het oog op de WK-loting. Op 7 oktober werd in Sarajevo op een slecht bespeelbaar veld tegen Bosnië en Herzegovina gespeeld, dat net als Griekenland nog om een plaats in de play-offs streed. Meunier bracht de Rode Duivels al na enkele minuten op voorsprong. Nog voor de rust konden de Bosniërs twee keer scoren. Na de pauze brachten Michy Batshuayi en Vertonghen, die zijn 96e interland speelde en zo het record van Jan Ceulemans evenaarde, de Belgen voor de tweede keer op voorsprong. In het slot van de wedstrijd kopte Dario Đumić nog een hoekschop binnen, waardoor Bosnië en Herzegovina een gelijkspel uit de brand leek te slepen, maar een minuut na de gelijkmaker stelde Carrasco de zege van de Rode Duivels alsnog veilig (3–4). De laatste kwalificatiewedstrijd was deze thuis tegen Cyprus. De Cyprioten dachten vooral aan verdedigen en aan de rust had Eden Hazard België op voorsprong gezet. Na de rust scoorde zijn broer Thorgan zijn eerste goal voor de Rode Duivels, waarna Eden nog een penalty omzette. De ingevallen Lukaku zette de eindstand op 4-0. België sloot zo de kwalificatiecampagne af met 28 op 30.

Kwalificatieduels

Eindstand groep H

Selectie en statistieken 
Bondscoach Roberto Martínez maakte tijdens de kwalificatiecampagne gebruik van 26 spelers.

WK-voorbereiding

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 1 december 2017 werd er geloot voor de groepsfase van het Wereldkampioenschap voetbal 2018. België werd samen met Engeland, Panama en Tunesië ondergebracht in groep G, en kreeg daardoor Sotsji, Moskou en Kaliningrad als speelsteden.

De Belgische voetbalbond selecteerde het hotel van de Moscow Country Club in Nachabino in het district Krasnogorski als uitvalsbasis voor de campagne.

Uitrustingen 
Sportmerk: adidas

Staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase 

Man van de match:
 Romelu Lukaku

Man van de match:
 Eden Hazard

Man van de match:
 Adnan Januzaj

Achtste finale 

Man van de match:
 Eden Hazard

Kwartfinale 

Man van de match:
 Kevin De Bruyne

Halve finale 

Man van de match:
 Samuel Umtiti

Troostfinale 

Man van de match:
 Eden Hazard